Златогорова — деревня в Белоярском районе Свердловской области.
 Златогорова, Бронислава Яковлевна — русская певица, народная артистка РСФСР.